Carron est un prénom écossais peu commun, mais aussi un patronyme.

Le patronyme Carron provient d'une profession « fabricant ou conducteur de chariots » forme du picard et du normand septentrional équivalente au français charron. Cependant la présence d'un foyer du nom Carron en Savoie implique une seconde étymologie, à savoir Carrier. Il peut s'agir également d'une autre graphie pour , forme savante du nom d'un saint chartrain du , dont le nom en latin est Caraunus (anthroponyme gaulois), équivalente du français .

Patronyme 

 Alain Carron de La Carrière (1932-2016), prêtre catholique, producteur français ;
 Cheyenne Carron, (1976-), réalisatrice, scénariste et productrice française ;
 Ernest Louis Carron (1838-1904), fils du précédent, faïencier français ;
 Guy-Toussaint-Julien Carron (1760-1821), prêtre français ;
 Joseph Alphonse Carron (1815-1859), fils de Joseph, faïencier français ;
 Joseph Antoine Carron (1786-1840), faïencier français ;
 Pernelle Carron (1986-), patineuse française de danse sur glace ;
 Philippe-Marie-Thérèse-Gui Carron (1788-1833), neveu de Guy-Toussaint, évêque du Mans ;
 Pierre Carron (1932-2022), peintre français ;
 René Carron (1942-), banquier français ;
 Schuyler Carron (1921-1964), bobeur américain ;
 Valentin Carron (1977-), artiste suisse;

Toponyme 

 Carron, village en Écosse dans le comté de Stirling ;
 Carron, loch écossais ;
 Carron, rivière écossaise.

Industrie 

 Carron Company, petite usine sidérurgique, près de la rivière Carron, où fut créé la caronade, une pièce d'artillerie ;
 Verney-Carron, fabricant d'armes de chasse français.